Bröllopsnatten kan syfta på:

Bröllopsnatten (film, 1924) – en amerikansk stumfilm från 1924 med regi av Joseph Henabery, originaltitel A Sainted Devil
Bröllopsnatten (film, 1930) – en amerikansk dramafilm från 1930 i regi av Victor Sjöström, originaltitel A Lady to Love
Bröllopsnatten (film, 1932) – en tysk film från 1932 i regi av Reinhold Schünzel, originaltitel Das schöne Abenteuer
Bröllopsnatten (film, 1947) – en svensk komedifilm från 1947 i regi av Bodil Ipsen
Bröllopsnatten (film, 1959) – en polsk-finländsk-svensk film från 1959, i regi av Erik Blomberg och Stanisław Możdżeńsk, originaltitel Noc poslubna
Bröllopsnatten (film, 2005) – en amerikansk film från 2005 i regi av Hans Canosa, originaltitel Conversations with Other Women